O nome Beatriz tem sido utilizado para sete ciclones tropicais no Oceano Pacífico Oriental.
 Furacão Beatriz (1981), permaneceu longe de terra
 Tempestade tropical Beatriz (1987), formou-se longe de terra
 Tempestade tropical Beatriz (1993), atingiu o México, matando seis
 Furacão Beatriz (1999), um furacão de categoria 3, possivelmente tornou-se anular
 Tempestade tropical Beatriz (2005), nunca ameaçou terra
 Furacão Beatriz (2011), um furacão de categoria 1 que raspou o México e matou quatro
 Tempestade tropical Beatriz (2017), atingiu o México, matando sete